Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1940 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Alice Marble je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Alice Marble (prvakinja)
 Helen Jacobs (finale)
 Pauline Betz (četrtfinale)
 Dorothy Bundy (četrtfinale)
 Sarah Cooke (tretji krog)
 Helen Bernard (četrtfinale)
 Virginia Wolfenden (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1940